Schampus ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für:

 Champagner
 Sekt
 Schaumweine im Allgemeinen

Weiterhin ist „Schampus“ der Name der Mitgliederzeitschrift der Grünen Jugend Hessen (GJH).

Siehe auch: